Wyniki podnoszenia ciężarów na 57. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1983 roku w Moskwie (ZSRR). Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 http://iwrp.net/pl/zawody?view=contest&id_zawody=67 
 Medaliści mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów  – Dokładne wyniki

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1983 w sporcie